de legendarische stichter van Rome: zie Romulus
een geslacht van boktorren: zie Romulus (geslacht)
een maan van de planetoïde sylvia: zie Romulus (maan)
een stad in de staat Michigan in de Verenigde Staten: zie Romulus (Michigan)
Romulus (trein)
de koning van Alba Longa en overgrootvader van Romulus: zie Romulus Silvius
de vergoddelijkte zoon van Maxentius: zie Marcus Valerius Romulus
de laatste West-Romeinse keizer: zie Romulus Augustulus
de fictieve thuiswereld van de Romulanen in Star Trek: zie Romulus en Remus (Star Trek)